Люк Газдич 27 июля 1989, Торонто, Канада) — канадский хоккеист хорватского происхождения, нападающий. Выбран под общим 172-м номером на драфте НХЛ 2007 командой «Даллас Старз». На данный момент выступает в клубе Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Сан-Диего Галлз».

Выполняет роль тафгая.

Семья 
Его братья Бенджамин и Марк также хоккеисты. Его отец, Майк Газдич , был задрафтован на драфте НХЛ 1978 клубом Баффало Сейбрз

Карьера 
В 2005 году был задрафтован клубом  «Эри Оттерз». Выбран под общим номером 170.

В сезоне 2007/08 выступал за команду «Эри Оттерз», в составе которой провел 188 игр, набрал 72 (42+30) очков и 406 минут штрафа.

2010 году перешёл в клуб «Техас Старз», в составе которой провел 256 игр, набрал 54 (27+28) очков и 447 минут штрафа.

2013 году был переведён в клуб «Эдмонтон Ойлерз», в составе которой провел 90 игр, набрал 6 (3+3) очков и 158 минут штрафа.

Выступление 
 Последнее обновление: 13 мая 2015 года

Хоккеисты НХЛ
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»